TZR steht für:
 T-Zell-Rezeptor, ein Rezeptor an T-Zellen, der durch Haupthistokompatibilitätskomplexe präsentierte Antigene bindet 
 Yamaha TZR, japanisches Motorrad
 Bolton Field (FAA-Code), Flugplatz im Franklin County (Ohio), Ohio

TZR